Еле́на Корна́льба () — итальянская балерина, выступавшая в театре «Ла Скала» (с 1880) и в Маринском театре (1887—1889).

Биография 
Ученица Катерины Беретта. С  года выступала на сцене миланского театра «Ла Скала». В 1887—1889 годах танцевала на императорской сцене в Петербурге. Для неё Мариус Петипа возобновил балет Артура Сен-Леона «Фиаметта» (), а также поставил балеты «Весталка» () и «Талисман» (, в бенефис балерины). По практике того времени дирижёр Маринского театра, композитор Риккардо Дриго сочинял специально для балерины дополнительные сольные номера к исполняемым ею балетам. 

Корнальба прекрасно владела виртуозной техникой танца, свойственной итальянской балетной школе: высоким прыжком и баллоном (способностью задерживаться в воздухе), техникой вращений, но её исполнительская манера была несколько мягче, чем у других итальянских балерин.

Репертуар

Мариинский театр 
 Эмми, «Гарлемский тюльпан» Б. А. Фитингоф-Шеля, балетмейстеры Л. И. Иванов и М. И. Петипа. 
 Жизель, «Жизель» А. Адана, постановка М. И. Петипа по балету Ж. Коралли и Ж.-Ж. Перро (с добавлениями вариаций, написанных Р. Дриго).
  — Фиаметта**, «Фиаметта» Л. Минкуса, постановка М. И. Петипа и Л. И. Иванов по балету А. Сен-Леона (с добавлением вариаций, написанных Р. Дриго).
  17 февраля  — Амата, «Весталка» М. М. Иванова, балетмейстер М. И. Петипа.
  — Катарина, «Катарина, дочь разбойника» Ц. Пуни, постановка Энрико Чеккетти (с добавлениями музыки, написанной Р. Дриго). 
 25 января  — Элла*, «Талисман» Р. Дриго, балетмейстер М. И. Петипа (премьера дана в бенефис балерины). 
(*) — первая исполнительница партии.
(**) — первая исполнительница при новой постановке балета.

Литература 
 Русский балет: Энциклопедия. — М.: Большая Российская энциклопедия; Согласие, 1997. — 632 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-85370-099-1
 Театральная энциклопедия в 6 т. Советская энциклопедия.